Le terme Teatro Massimo (litt.  ou ) peut désigner en italien plusieurs bâtiments :
le Teatro Massimo Vittorio Emanuele, opéra de Palerme en Sicile, le plus grand bâtiment de théâtre d'Italie et l'un des plus grands d'Europe ;
le Teatro Massimo Vincenzo Bellini, principale salle d'opéra de Catane en Sicile.